L'église paroissiale Sainte-Thérèse-d'Ávila (en hongrois : Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom) est une église catholique romaine de Budapest située dans le .

Église dans le 6e arrondissement de Budapest
Monument historique dans le 6e arrondissement de Budapest
Église construite au XIXe siècle
Église dédiée à sainte Thérèse d'Avila